Pincho puede referirse a:
 El pincho, pequeña rebanada de pan sobre la que se coloca una pequeña porción de comida.
 El pincho o chuzo; utensilio de cocina muy usado en las parrillas, el cual consiste en una especie de varilla de metal o madera para mantener un conjunto de alimentos (por lo general carnes, pescados y verduras) unidos durante el proceso de asado.
 El pincho, una jugada de ajedrez.

Además, puede hacer referencia a las siguientes especies vegetales:
 El pincho o cardo corredor (Eryngium campestre); planta herbácea perenne de la familia de las apiáceas o umbelíferas.
 El pincho o sosa blanca (Salsola vermiculata); planta de la familia de las amarantáceas.
 El pincho (Pallenis spinosa), planta de la familia de las asteráceas.

Enlaces externos